Хью де Камойс (; примерно 1414 — 18 июня 1426) — английский аристократ, 2-й барон Камойс с 1421 года.

Хью де Камойс был сыном сэра Ричарда Камойса и Джоан Пойнингс, внуком 1-го барона Камойса второй креации. Он рано потерял отца, а в 1421 году унаследовал от деда семейные владения и баронский титул. На тот момент Хью было всего семь лет. В 1426 году барон умер. Его земли были разделены между сёстрами, Маргарет (женой Ральфа Радмилда) и Элеанорой (женой сэра Роджера Льюкнора), а титул перешёл в состояние ожидания.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в 1410-е годы
22
Бароны Англии XV века